Michael Williams, Mike Williams
 Michael Williams (1935–2001) – brytyjski aktor, mąż Judi Dench
 Michael Williams (ur. 1947) – brytyjski łyżwiarz figurowy, olimpiczyk
 Michael Williams (ur. 1957) – amerykański pisarz (m.in. cykl Dragonlance)
 Michael Williams (ur. 1957) – amerykański producent filmowy, laureat Oscara
 Mike Williams  (ur. 1962) – amerykański bokser
 Mike Williams  (ur. 1965) – walijski piłkarz
 Michael K. Williams (ur. 1966) – amerykański aktor
 Mike Williams  (ur. 1968) – amerykański baseballista
 Mike Williams  (ur. 1969) – angielski piłkarz
 Michael Williams (ur. 1971) – lekkoatleta z Saint Vincent i Grenadyn, olimpiczyk
 Michael C. Williams (ur. 1973) – amerykański aktor
 Mike Williams  (ur. 1981) – amerykański koszykarz
 Mike Williams  (ur. 1986) – walijski piłkarz
 Jan-Michael Williams  (ur. 1984) – trynidadzko-tobagijski piłkarz
 Michael Carter-Williams  (ur. 1991) – amerykański koszykarz

Zobacz też 
 Micheal Williams (ur. 1966) – amerykański koszykarz